Glenn House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Glenn House (Batesville, Arkansas), NRHP-ID 75000389
 Glenn House (Cape Girardeau, Missouri), NRHP-ID 79001354